Brett Gallant ist der Name folgender Personen:

* Brett Gallant (Curler) (* 1990), kanadischer Curler
 Brett Gallant (Eishockeyspieler) (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler